65. længdegrad kan henvise til:

 65. vestlige længdekreds
 65. østlige længdekreds